Noblat est un nom de famille porté par plusieurs personnalités. Ce nom entre aussi en composition dans des noms de lieu.

Personnalités 

 Léonard de Noblat ou Noblac (), saint légendaire.
 François-Bernardin Noblat (1714-1792), conseiller du roi au Conseil souverain d'Alsace, chargé d'établir les frontières françaises. 
 Dom Benoît Noblat (), religieux, abbé de l'abbaye de Lucelle jusqu'en 1792.
 Pierre Noblat (1752-1827), intendant militaire français, commissaire des guerres, député.
 Joseph de Metz-Noblat (né en 1959), évêque de Langres en France.

Lieux 

 Saint-Léonard-de-Noblat, ville de la Haute-Vienne, dans le Limousin, en France.
 Canton de Saint-Léonard-de-Noblat, communauté de communes de Noblat : structures territoriales liées à Saint-Léonard-de-Noblat.